Jeyawati est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal  de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Amérique du Nord, au cours du Crétacé supérieur, au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Un spécimen fossile unique, un adulte ou sub-adulte, référencé SM P4166, a été découvert au Nouveau-Mexique (États-Unis) dans la formation géologique de Moreno Hill.

L'espèce a été nommée Jeyawati rugoculus par ,  et  en 2010.

Étymologie 
Son nom générique Jeyawati est un mot de la langue des indiens pueblos zuñis du Nouveau-Mexique, qui signifie « dent broyeuse ».

Description 
Cet hadrosauroïde mesurait environ  de long. Il est caractérisé par une surface latérale rugueuse de son os postorbitaire et la présence d'un grand foramen neurovasculaire à la base du processus jugal du postorbitaire.

Paléoécologie 
Un fossile de cératopsien, Zuniceratops christopheri a été découvert dans le même niveau stratigraphique.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous, établi par Prieto-Márquez  en 2016 montre la position de Jeyawati parmi les Hadrosauroidea :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2010